Unruhen in Bangkok bezeichnet die
 Unruhen in Bangkok 2010
 Unruhen in Bangkok 2013/2014 im Zuge der Proteste in Thailand 2013/2014